Franz Eisele ist der Name folgender Personen:

* Franz Eisele (Fabrikant) (1864–1926), deutscher Unternehmensgründer 
 Franz Eisele (Physiker) (* 1941), deutscher Physiker und Hochschullehrer